Кубок Митропы 1963 — 22-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб МТК, который в финале обыграл «Вашаш» с общим счётом 3:2.

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1963 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1963 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1963
Футбол в Европе в 1963 году